P86 peut faire référence à :
 BMW P86, un moteur de formule 1 de BMW Motorsport ;
 HMS Vengeful (P86), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres